De Golf Cup of Nations 2009 was de 18e editie van dit voetbaltoernooi dat gehouden in Oman van 4 januari 2009 tot en met 17 januari 2009. Het toernooi werd gewonnen door het gastland door in de finale Saoedi-Arabië te verslaan

Geplaatste teams 
Acht teams deden mee  aan dit toernooi.

Speellocatie

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Finale

Toernooiranglijst

Voetbal in 2009
Voetbal in Oman
Golf Cup of Nations
Sportevenement in Oman